Die folgenden Personen waren Äbte von Stift Lilienfeld. Das Stift Lilienfeld existiert als Zisterzienserkloster seit 1202. Seit 16. Mai 2019 wird das Stift von Pius Martin Maurer geleitet. Die Äbteliste orientiert sich an der Zählung von Eugen Müller.

Einzelnachweise 

Liste (Äbte)
Person des Christentums (Österreich)
Zisterzienser
Stift Lilienfeld